La chiesa di Sant'Ansano a Dofana a Castelnuovo Berardenga
La chiesa delle Carceri di Sant'Ansano a Siena
La chiesa di Sant'Ansano a Spoleto
 La Chiesa di Sant'Ansano di Pieve del Pino a Sasso Marconi